(par ordre chronologique des naissances)
 Luigi Canepa (1849-1914) est un compositeur et patriote italien ;
 Orestes Jordán Cánepa (1913-1991), footballeur péruvien ;
 Daniel Canepa (né le 16 juillet 1948 à Clichy (Hauts-de-Seine)), est un haut fonctionnaire français ;
 Barbara Canepa (née le  à Gênes) est une dessinatrice et scénariste italienne de bande dessinée ;
 Francesca Canepa (née le ), est une snowboardeuse et ultra-traileuse italienne ;
 Diego Cánepa (Diego Cánepa Baccino) (né le  à Montevideo), est un avocat et homme politique uruguayen ;
 Alice Canepa (née le 30 avril 1978) est une joueuse de tennis italienne, professionnelle depuis le milieu des années 1990 ;
 Niccolò Canepa (né le  à Gênes, en Ligurie) est un pilote de vitesse moto italien.